Пырейяха — название рек в Ямало-Ненецком АО России:

Пырейяха (приток Нгарка-Табъяхи)
Пырейяха (нижний приток Пура)
Пырейяха (верхний приток Пура)
Пырейяха (приток Ямсовея)